Port Allen puede referirse a varias localidades de Estados Unidos:

Port Allen (Hawái), una localidad en el condado de Kauai;
Port Allen (Iowa), un área no incorporada ubicada en el condado de Muscatine;
Port Allen (Luisiana), una ciudad ubicada en la parroquia de West Baton Rouge.